Макгарви — кельтская фамилия. Известные носители:
 Макгарви, Фрэнк (1956—2023) — шотландский футболист.
 Макгарви, Шеймас (род. 1967) — ирландский кинооператор и кинорежиссёр.